Le nom Breuning est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
Olaf Breuning réalisateur suisse des installations, des films et des photographies
Stephan von Breuning entomologiste d'origine autrichienne
Oswald von Nell-Breuning théologien et un sociologue catholique.
Walter Breuning (1896-2011) supercentenaire américain.